Valtteri est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
Valtteri Bottas (né en 1989), pilote automobile finlandais
Valtteri Filppula (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Valtteri Moren (né en 1991), joueur finlandais de football
Valtteri Virkkunen (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom